Zee Krayski, właściwie Zenon Boczar (ur. w Sheffield) – brytyjski wokalista, producent, autor tekstów piosenek polskiego pochodzenia.

Kariera 
Zee Krayski dysponuje rzadkim, charakterystycznym głosem o skali 4 oktaw. Ma na koncie kilkaset koncertów w całej Europie, od małych scen klubowych po wielkie masowe imprezy muzyczne. Jego muzyka to dynamiczny pop z elementami muzyki elektronicznej i rocka. Singiel pt. „Smile” trafił na wysokie miejsca list przebojów w Szkocji i Walii.

Konkurs Piosenki Eurowizji 
W 2018 roku zgłosił się do polskich preselekcji krajowych mających na celu wyłonienie polskiego reprezentanta w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji z dwoma singlami - „Smile” oraz „Scream”.

W 2019 roku ponownie zgłosił się do polskich preselekcji krajowych, jednakże tym razem w duecie z udziałem Emilii Majcherczyk z utworem „Give me your love”.

Życie prywatne 
Rodzina wokalisty mocno kultywuje tradycje związane z polską historią. Jego dziadek był żołnierzem armii gen. Andersa.

Przypisy 

Brytyjczycy pochodzenia polskiego
Brytyjscy wokaliści